Gudār-i-Sefid kan syfta på följande platser:

Iran 

 Gardaneh-ye Sefīd (bergspass i Fars, lat 29,88, long 53,82), 
 Godār-e Sefīd (bergspass i Fars), 

Robotskapade Iranförgreningar